Reinhard Egger peut faire référence à :
 Reinhard Egger, un militaire allemand ;
 Reinhard Egger, un lugeur autrichien.